

Persone
Cesare Goretti (1886-1952) – filosofo e giurista italiano
Luca Goretti (1962) – generale italiano
Maria Goretti (1890-1902) – italiana, venerata come santa e martire dalla Chiesa cattolica
Maria Sara Goretti (1907-2001) – scrittrice e poetessa italiana
Mario Goretti (1945) – chitarrista e cantante italiano, membro dei Pooh dal 1966 al 1968
Mario Goretti (1958) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Martino Goretti (1985) – canottiere italiano
Roberto Goretti (1976) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Sergio Goretti (1929-2012) – vescovo cattolico italiano
Silvano Goretti (1962-1989) – calciatore belga
Vittorio Goretti (1939-2016) – astronomo italiano

Altro
7801 Goretti – asteroide della fascia principale
 Goretti – cognome italiano
Maria Goretti – film per la televisione del 2003, diretto da Giulio Base
Stadio Santa Maria Goretti – impianto sportivo di Catania
Villaggio Santa Maria Goretti – quartiere della città di Catania